Верхосунье — топоним в России:

Населённые пункты 
 Верхосунье — село в Сунском районе Кировской области.
 Верхосунье — село в Фалёнском районе Кировской области.

Река 
 Верхосунье — река в Кировской области, приток реки Суна.